Александр Викентьевич Ракинт — генерал-майор артиллерии.

Биография 
Дворянин герба Лабедзь, получил образование в Павловском кадетском корпусе, выпуск 1836 года. 

С 1838 года — в 5-й артиллерийской бригаде; 1838—1840 — обучался в Императорской военной академии; 1842 — назначен в Генеральный штаб; 1846—1849 — дивизионный квартирмейстер 14-й пехотной дивизии; 1849—1855 — при Департаменте Генерального штаба. 25.04.1853 г. командирован в Гренадерский корпус; 1856—1863 — начальник военно-исторического и топографического архива Военно-топографического депо; 1865 — переведен в Межевой корпус. Полковник.

На 1902 год был призреваем в Убежище увечных и престарелых воинов в Москве.

На стр. 236-237 «Новгородского архивного вестника» № 3 от 2002 г. в разделе: «Погосты Окуловского и сопредельных районов Новгородской и Тверской областей» указано, что в г. Бологое Тверской обл., на кладбище при Троицкой церкви похоронен «Генерал-майор Александр Викентьевич РАКИНТ род. 6 июля 1815 г. умер 16 авг. 1901(
7) г.// Стела из известняковой глыбы в стиле модерн. Лицевая сторона представляет развёрнутый сверху вниз свиток.». Видимо, в этом некрополе вкралась ошибка, так как в 1902 году Александр Викентьевич, был ещё жив. Возможно, указан 1907 год, а не 1901.

Более подробно http://rakint.narod.ru/av.htm на сайте, посвященном династии Ракинтов.

Семья 
Жена — Ракинт Виктория Ивановна (Людвиговна), урожденная графиня Остророг герба Наленч. Их дети:

 Николай, генерал-майор саперных войск
 Владимир, генерал-майор железнодорожных войск
 Евгений, инженер-путеец.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Александр Викентьевич
Генерал-майоры (Российская империя)